Нижче наведено список населених пунктів Добрицької області, Болгарія.

Примітки 

Добрицька область